Bonnyton ist der Name verschiedener schottischer Ortschaften:

 Bonnyton (Aberdeenshire)
 Bonnyton (Angus)
 Bonnyton (East Ayrshire)